Glatigny (Manche)
 Glatigny (Moselle)
 Glatigny (Oise)